S-II-b – чехословацький середній танк, танк підтримки піхоти. Також був відомий як Š-II-b .

Історія створення 
1934 року в Чехословаччині затвердили програму переозброєння армії, згідно з якою танки були розділені на чотири категорії. З документа було відомо, що категорія II належала до танків безпосередньої підтримки. Додаткова літера (a для піхоти, b для кавалерії) вказувала на більш точну специфікацію. На початку 1935 року Військово-Технічний Інститут затвердив технічні вимоги до танків підтримки піхоти, хоча вже на той момент фірма Škoda мала готовий проект танка підтримки піхоти і паралельно виробляла танк підтримки кавалерії S-II- a .

Технічні данні

Ходова частити 
Ходова частина була аналогічна LT vz.35 , проте серйозно відрізнялася структурою. Складалася з компонентів:

 8 здвоєних опорних котків розмірами 350х94 мм. Котки блокувалися попарно в 4 візки, кожна пара візків мала індивідуальну підвіску з амортизацією на листових напівеліптичних ресорах.
 Натяжний коток між першим візком і ведучим колесом.
 3 підтримуючі ролики.
 Передні напрямні колеса.
 Задні ведучі колеса.
 Дрібнодзвінкова гусениця зі сталевими траками шириною 370 мм.

Корпус 
Корпус танка був клепаним і за проектом повинен був виготовлятися з листів катаної броньової сталі товщиною 10, 20 та 25 мм, що підвищувало захист танка

Двигун 
На танку встановлювався бензиновий 4-тактний 4-циліндровий двигун Škoda T-11/0 потужністю 105 к.с., оснащений системою рідинного охолодження та потужним вентилятором. Між бойовим відділенням та моторним відсіком знаходилася 4-мм бронеперегородка. Трансмісія танка включала 4-ступінчасту коробку перемикання передач (6 швидкостей вперед та 1 назад), карданний вал, фрикціони та пневматичну систему гальмування.

Екіпаж. Прилади спостереження 
Екіпаж танка складався з 4-х осіб: водія, радиста (обидва розміщувалися в передній частині корпусу в кріслах з підлокітниками та шкіряними ременями), командира та навідника.

Водій, що сидів праворуч, мав можливість огляду у досить вузькому секторі. Зроблений у лобовому листі люк розміром 300х75 мм був оснащений епіскопом з бронесклом завтовшки 50 мм.

Радист знаходився ліворуч і обслуговував радіостанцію та курсовий кулемет ZB vz.35 . Для огляду та прицілювання у нього була оглядова щілина в люку розмірами 120х50 

мм.

Командир та навідник розташовувалися у бойовому відділенні. З приладів спостереження було встановлено монокулярний перископ та оглядові прилади у командирській башті. За потреби командир міг оглянути місцевість через відчинений баштовий люк.

Посадка та висадка екіпажу здійснювалася через люк на даху відділення управління (праворуч) та люк у командирській башті. Для залишення танка в аварійній ситуації було передбачено люк у підлозі бойового відділення.

Башта 
Башта танка Š-II-b мала погон діаметром 1310 мм і за конструкцією була практично аналогічна вежі Š-II-a, за винятком незначних змін. Обертання вежі здійснювалося за допомогою маховиків.

Зброя 
У баштовому лобовому листі встановлювалася 37-мм гармата Skoda vz.34UV та піхотний кулемет ZB vz.35 (ZB-53) калібру 7,92-мм. Озброєння мало роздільне наведення. Кути вертикальної гармати знаходилися в межах від -10 ° до +25 °. Боєзапас для гармати 37-мм: 82 снаряди. Для кулемето: 3000 набоїв кожен.

Колір 
Зразок забарвлювався у стандартний триколірний камуфляж, що складався з плям темно-зеленого, коричневого та жовтого кольорів.

Випробування 
Перший танк (номер 13637) з метою економії був виготовлений з неброньової сталі та не оснащувався озброєнням. Армія купила цей напівготовий зразок за 887 тисяч крон . У вересні 1935 року танк вирушив на полігон до Міловиці , але випробування почалися лише у січні 1936 року, які тривали до літа.

Випробування загалом було провалено: при масі 10,3 тонни максимальна швидкість S-II-b становила лише 26 км/год, а озброєння та бронювання не задовольняли вимогам армії. Позбутися недоліків так і не вдалося, а армія ЧСР відмовилася приймати недороблену машину на озброєння. Також від постачання відмовилися і зарубіжні країни. Єдиний зразок піхотного танка було передано танковому училищу у Вишковицях , де залишався до березня 1939 року . Після окупації Чехії танк захопили німці і його подальша доля залишається невідомою.

Джерела 
https://wikiwarriors.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%C5%A0-II-b
Танки Чехословаччини
Дослідні танки і прототипи
Легкі танки
Середні танки